

Persone 
 Hiroshi Tsutsui – musicista e compositore giapponese
 Mariko Tsutsui – attrice giapponese
 Tetsuya Tsutsui – fumettista giapponese
 Yasutaka Tsutsui – scrittore e attore giapponese

Altro 
 Clan Tsutsui – clan di samurai del medioevo giapponese discendenti del clan Fujiwara